Mizzi est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
 Mizzi Günther (1879–1961), chanteuse d'opéra et d'opérette (soprano) et actrice de théâtre autrichienne ;
 Mizzi Jezel (1883–1984), chanteuse d'opéra (soprano) autrichienne ;
 Mizzi Kaspar (1864–1907), maîtresse du prince Rodolphe d'Autriche.

Patronyme 
Mizzi est un patronyme maltais notamment porté par :

Par ordre alphabétique :
 Achille Mizzi (né en 1939), poète maltais ;
 Corazón Mizzi (née en 1987), chanteuse maltaise ;
 Eddie Mizzi (né en 1936), joueur de football maltais ;
 Enrico Mizzi (1885–1950), homme politique maltais ;
 Konrad Mizzi (né en 1977), homme politique maltais ;
 Marlene Mizzi (née en 1954), femme politique maltaise ;
  (né en 1986), joueur de poker canadien.

Surnom 
 Djamal al-Din al-Mizzi (1256-1341), plus simplement appelé Mizzi, un ouléma syrien.

Notes et références 

Homonymie de patronyme maltais
Homonymie de prénom